Матю́нин — русская фамилия.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

В России, в период 990-991 г. во время правления Владимира Святославовича, когда произошло крещение Руси, каждый, после совершения официальной церемонии крещения получал от священника крестильное имя.
Крестильные имена соответствовали именам святых и были записаны в так называемых «Святцах».

Так же, древние славяне, стали добавлять к имени младенца имя его отца (отчество), для избежания повторений и путаницы, так как имен славянских было небольшое количество, тем самым показывая принадлежность к определенному роду. 

Фамилия Матюнин образована от Матюня, которое, является вариантом канонического имени Матфей, переводе с древнееврейского означает 
«Божий человек, дарованный Богом».

В именнике имя появилось в честь святого Матфея. 
Апостол и евангелист Матфей, это один из двенадцати первых учеников Христа. Матфей был сборщиком податей для Рима. 
Он был учеником Христа, свидетелем его смерти и воскресения. 
Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Мидию, Персию, Парфию, закончив свои проповеднические труды кончиной в Ефиопии. 

В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым. Местом написания Евангелия называют Палестину. 
Евангелие написано святым Матфеем в 42-м году на современном ему еврейском языке и переведено на греческий. Еврейский текст до нас не дошел, но о нем напоминают многие лингвистические и культурно-исторические особенности греческого перевода текста.

Матюнины — русские дворянские роды. 
Известно несколько дворянских родов Матюниных. 
Один из них восходит к началу XVII века и внесен в VI часть родословных книг Казанской и Симбирской губерний.
Так же фамилия Матюнин представлена в дворянских родах Рязанской губернии.

:
https://62info.ru/history/node/11855

Известные носители 
 Матюнин, Алексей Валерьевич (род. 1982) — российский футбольный арбитр.
 Матюнин, Андрей Ефимович (1810—1885) — действительный тайный советник, сенатор.
 Матюнин, Валерий Михайлович (1960—2018) — советский и российский футболист, арбитр.
 Матюнин, Виктор Артемьевич (1911—1941) — советский военный лётчик, майор, командир авиаполка.
 Матюнин, Михаил Григорьевич (1922—1964) — Герой Советского Союза.
 Матюнин, Николай Гаврилович (1849—1907) — русский дипломат, разведчик, писатель.
 Матюнин, Павел Гаврилович (1852 — после 1917) — адвокат, член III Государственной думы.
 Матюнин, Павел Павлович (псевдоним ПЭМ, Пэм; 1885—1961) — русский художник-карикатурист, сын П. Г. Матюнина.
 Матюнин, Андрей Ефимович (ум. 1885), один из лучших цивилистов-практиков дореформенной эпохи, был обер-прокурором 1-го отд. 3 дпт., потом сенатором и первоприсутствующим гражданского кассационного департамента сената.

См. также